Birk steht für:
 Birk (Vorname),  männlicher Vorname

Birk ist der Familienname folgender Personen:
 Aadu Birk (1883–1942), estnischer Jurist und Politiker
 Alfred Birk (1855–1946), österreichischer Bauingenieur und Straßenbauhistoriker
 Alma Birk, Baroness Birk (1917–1996), britische Journalistin und Politikerin
 Angelika Birk (* 1955), deutsche Politikerin (B'90/Grüne)
 Anne Birk (eigentlich: Rosemarie Tietz, geb. Schumacher; 1942–2009), deutsche Schriftstellerin
 Carmen Birk (* 1980), rumänische Schauspielerin
 Carolin Birk, deutsche Ingenieurin
 Carsten Birk (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Dieter Birk (1946–2021), deutscher Professor für Staats-, Verwaltungs- und Steuerrecht
 Dietrich Birk (* 1967), deutscher Politiker (CDU)
 Eberhard Birk (* 1967), deutscher Militärhistoriker
 Ernst von Birk (1810–1891), österreichischer Historiker und Bibliothekar
 Franz-Josef Birk (* 1949), deutscher Konzertpianist und Musikproduzent

 
 Harald Birk (* 1963), deutscher Eishockeyspieler
 Heinrich Birk (1898–1973), deutscher Rebenzüchter
 Johannes Birk (1893–1961), dänischer Turner
 Karl Birk (1884–1951), österreichischer Theaterregisseur
 Klaus Birk  (* 1955), deutscher Kabarettist, Comedian, Autor und Regisseur
 Nərgiz Birk-Petersen (* 1976), aserbaidschanische Fernsehmoderatorin
 Ole Birk Olesen (* 1972), dänischer Politiker
 Raye Birk (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler
 Reinhold Birk (1923–2013), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Rolf Birk (1938–2021), deutscher Jurist und Hochschullehrer

 Ulrich-Arthur Birk (* 1949), deutscher Arbeits- und Sozialrechtler; Hochschullehrer an der Universität Bamberg
 Walter Birk (1880–1954), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Yehudith Birk (1926–2013), israelische Biochemikerin

Birk ist der Name folgender Orte:
 Birk (Bezirk), historische Bezeichnung für eine Verwaltungseinheit
 Geltinger Birk, Naturschutzgebiet in Schleswig-Holstein an der Ostsee
 Birk (Emtmannsberg), ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil und Gemarkung der Gemeinde Emtmannsberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Birk (Lohmar), Ortsteil der Stadt Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Birk (Weißenstadt), Ortsteil der Gemeinde Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 deutscher Name eines Orts in Rumänien, siehe Petelea
 Birk (Gemeinde St. Veit in Defereggen), Einzelsiedlung der Fraktion Moos in der Gemeinde St. Veit in Defereggen im Defereggental (Osttirol)

BIRK ist die Abkürzung für:
 Flughafen Reykjavík in Island als ICAO-Code

Siehe auch:
 Birck
 Birken
 Björk (Name)
 Pirk (Begriffsklärung)

Abkürzung